Terrasshuset kan syfta på:
Terrasshuset, Gröndal – ett bostadshus i kvarteret Galjonsbilden vid Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal i Stockholm
Terrasshuset, Sköndal – en byggnad som ligger vid Sköndalsvägen/Dalbobranten i Sköndal, södra Stockholm

Se även
Terrasshus